Ablakos-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Ablakos-barlang, dömösi barlang.
 Ablakos-barlang, háromhutai barlang.
 Ablakos-barlang, kesztölci barlang.
 Ablakos-barlang, kosdi barlang.
 Ablakos-barlang, sárospataki barlang.
 Ablakos-barlang, a Szeles-árki-sziklaodú másik neve.